Johan I van Twickelo - (ovl. 1449) richter van Delden, heer van Twickel
Johan II van Twickelo - (ovl. 1500), drost van Twente (1494-1500)
Johan III van Twickelo - (ovl. 1539), drost van Twente (1500-1539)
Johan van Twickelo (schout) - (1529-1604), schout van Colmschate en Raalte